Émile Marcelin ist der Name folgender Personen:

* Émile Marcelin (Sänger) (1885–1947), französischer Sänger (Tenor) 
 Émile Marcelin (Komponist) (1906–1954), französischer Komponist